Тази статия описва представянето на юношеските отбори на ПФК Левски (София) през сезон 2009/2010 година.

Юноши старша „А“ (род.1991)

Областна група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Републиканско първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши старша „Б“ (род.1992)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Юноши младша „А“ (род.1993)

Елитна юношеска група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Юноши младша „Б“ (род.1994)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Деца „А“ (род.1995)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Републиканско първенство 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

Деца „Б“ (род.1996)

Регионална група

Резултати 

Последна актуализация: ; Източници: Levski.BG

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равни, З = Загуби, Г.Р. = Голова разлика, Т = Точки.
Последна актуализация:

Купа на БФС 

Последна актуализация: ;
Източници: Levski.BG

2009/2010 (юноши)